Santa Helena de Goiás kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Helena de Goiás (ort), 
 Santa Helena de Goiás (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar